O Prêmio Arthur Friedenreich de 2020 é a 13ª edição do prêmio, criado pela Rede Globo, destinado ao maior artilheiro da temporada no futebol brasileiro.

Classificação 
Atualizado em 4 de março de 2021.

2020